Arroyo San José ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo San José (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay, Uruguay
 Arroyo San José (Río Negro, Uruguay), Nebenfluss des Río Negro, Uruguay